Angelo Giuseppe Zancanaro – militare e partigiano italiano
 Antonio Zancanaro – pittore e incisore italiano
 Beatrice Zancanaro – ginnasta italiana
 Cesare Zancanaro – calciatore, scultore e decoratore plastico italiano
 Giorgio Zancanaro – baritono italiano
 Giorgio Zancanaro – ciclista italiano
 Márcio Zancanaro – giocatore di calcio a 5 brasiliano